Браян Гекстолл (,  31 липня 1913, Гренфелл, Саскачеван —  25 липня 1984, Портедж-ла-Прері) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Батько Браяна Гекстолла (молодшого) та Денніса Гекстолла, дід Рона Гекстолла.

Член Зали слави хокею з 1969 року. Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1931 року виступами за команду «Вінніпег Монархс».

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 16 років, провів, захищаючи кольори команди «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 486 матчів у НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1940.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1940, 1941, 1942.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1943.

Статистика

Посилання
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею